Fontaine Colbert steht für:

 Fontaine Colbert (Paris), Brunnen im 2. Arrondissement, Paris, Frankreich
 Fontaine Colbert (Rochefort), Brunnen in der Stadt Rochefort, Département Charente-Maritime, Frankreich